Венский филармонический оркестр () — симфонический оркестр, базирующийся в Вене, в Австрии, и считающийся одним из лучших в мире.

Основным концертным залом оркестра является  — концертный зал Общества любителей музыки (Gesellschaft der Musikfreunde). Музыканты набираются из оркестра Венской оперы, где они должны перед этим отыграть не менее трёх лет. Оркестр был основан в 1842 году Отто Николаи.

История 

До исторического для Вены дня — 28 марта 1842 года — профессиональные оркестры в столице Австрийской империи существовали только при оперных театрах и при дворе (Придворная капелла); для публичных симфонических концертов приглашали либо один из этих оркестров, либо специально составленный, не всегда из профессиональных музыкантов, ансамбль. Потребность в оркестрах высокой квалификации для проведения публичных концертов ощущалась уже в начале XIX века; для этой цели, не в последнюю очередь, Общество любителей музыки создавало Венскую консерваторию. Однако образованный при Обществе симфонический оркестр первое время лишь усиливал оркестр Придворной оперы; только в 1830 году был сделан наконец обратный ход, когда капельмейстер Придворной оперы Франц Лахнер исполнил с этим ансамблем симфонии Л. ван Бетховена

Днём рождения оркестра считается 28 марта 1842 года, когда Отто Николаи, назначенный в 1841 году капельмейстером Картнер-театра, провёл с тем же ансамблем большой симфонический концерт («филармоническую академию»), составленный из произведений венской классики. Именно с этого времени концерты оркестра стали проводиться регулярно — до 1847 года, когда Николаи покинул Вену.

После ухода Николаи для оркестра наступил период стагнации, связанный прежде всего с отсутствием опытного администратора. Важной вехой в истории Венского филармонического стало 15 января 1860 года, когда директор Венской оперы Карл Экерт провёл первый из четырёх абонементных концертов. С этого момента начинается история регулярных «Филармонических концертов» в Вене.

Первое выступление оркестра за рубежом состоялось в 1900 году — на Всемирной выставке в Париже, под управлением Густава Малера. Первые длительные гастроли оркестр предпринял уже под руководством Феликса Вайнгартнера, совершив в 1922 году тур по Латинской Америке.

И в настоящее время Венский филармонический оркестр формально остаётся филармоническим оркестром Венской государственной оперы, где проходят обязательную стажировку все музыканты.

Оркестру принадлежит честь первого исполнения целого ряда сочинений, в том числе, под управлением Ханса Рихтера, Симфонии № 2 и Симфонии № 3 Иоганнеса Брамса, Симфонии № 8 Антона Брукнера.

Главные и приглашённые дирижёры 
Венский филармонический оркестр никогда не имел художественного руководителя и не заключал контракты с дирижёрами на сколько-нибудь длительный срок. До 1933 года каждый год общим голосованием избирался так называемый «абонементный» дирижёр (Abonnementdirigent) для проведения сезона в Musikverein, хотя на протяжении ряда лет это мог быть и один и тот же дирижёр, как, например, Отто Дессоф в 1860—1875 годах, Ханс Рихтер в 1875—1882 и в 1883—1898 годах (с его именем связан «золотой век» оркестра), Феликс Вайнгартнер в 1908—1927 годах или Густав Малер в 1898—1901. Кроме того, отдельно приглашались гастролирующие дирижёры для управления оркестром на фестивалях, а также для участия в традиционных Новогоднем концерте и Концерте в летнюю ночь. С 1933 года оркестр работает без главного дирижёра, имея при этом, помимо гастролёров, несколько приглашённых дирижёров, сотрудничающих с Венской филармонией на постоянной основе, иногда на протяжении десятилетий. Среди приглашённых дирижёров были такие знаменитости, как Вильгельм Фуртвенглер, который в 1933—1945 и в 1947—1954 годах фактически, хотя и неофициально был главным дирижёром оркестра, Карл Бём, Герберт фон Караян, Карло Мария Джулини, Леонард Бернстайн, Георг Шолти, Валерий Гергиев и другие.

Своим любимым дирижёрам, как и наиболее выдающимся артистам оркестра, Венская филармония в знак благодарности за длительное и плодотворное сотрудничество вручает почётное Золотое кольцо (Ehrenring). Среди дирижёров, награждённых этим кольцом, — Карло Мария Джулини (1990), Бернард Хайтинк (1997), Пьер Булез (2007).

Заслуги дирижёров перед оркестром Венская филармония отмечает также Золотой медалью Николаи (Nicolai-Medaille in Gold); этой медали удостоены, в частности, Карл Шурихт, Карл Бём, Леонард Бернстайн, Риккардо Мути (2001).

Известные музыканты оркестра

Признание 

 Венский филармонический оркестр ежегодно проводит традиционный Новогодний концерт. Аудитория телезрителей концерта по всему миру составила, по оценочным данным 2010 г., 50 миллионов человек из 72 стран.
 С 1989 года в честь Венской филармонии выпускаются золотые монеты. Сначала это были монеты в 2000 шиллингов (31,1 г — унция золота), а также 500 шиллингов (7,8 г); позже к ним добавились монеты номиналом в 200 шиллингов (3,1 г — 1/10 унции) и в 1000 шиллингов (15,55 г). В 1992, 1995, 1996 и 2000 годах Всемирная ассоциации золота (World Gold Council) признавала «Венскую филармонию» наиболее продаваемой золотой монетой в мире. С переходом на единую европейскую валюту появились монеты номиналом в 100 евро и, наконец, 1 января 2004 года, одна из самых крупных золотых монет в мире — так называемый Большой Фил, достоинством в 100 000 евро. Дизайн монет остается неизменным с 1989 года.

Примечания

Литература 
 Hellsberg C. Demokratie der Könige: Die Geschichte der Wiener Philharmoniker. Mainz: Schott, 1992. ISBN 978-3795702366.

Ссылки 

 Официальный сайт

Симфонические оркестры Вены
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1842 году
Лауреаты Amadeus Austrian Music Award